Monte Macera della Morte – montagna dei monti della Laga, in Italia
 Palazzo Macera – palazzo di Tivoli, in Italia
 Ugo Macera – poliziotto e funzionario italiano

Pagine correlate 
 Macero

Altri progetti